Педриньо — прозвище ряда бразильских футболистов:
 Симеао, Педро Антонио (род. 1953) — известен выступлениями за «Интернасьонал» и «Атлетико Минейро».
 Висенсоте, Педро Луис (род. 1957) — участник чемпионата мира 1982 года.
  (род. 1976).
  (род. 1977) — провел один матч за сборную Бразилии.
  (род. 1985).
  (род. 1986).
 Виэйра Силва, Педро Энрике (род. 1987) — игрок клуба «Форталеза».
  (род. 1992).
  (род. 1993).
 Делмино да Силва, Педро (род. 1998).
 Перейра Лопес, Педро Габриэл (род. 1999).
  (род. 2002).